Zaragozai Szent Vince (?-304)
Lerini Szent Vince (?-445 körül)
Ferrer Szent Vince (1350-1419)
Páli Szent Vince (1581-1660)